

Gedenktekens 
De Naald (Apeldoorn) - een monument in de Gelderse stad Apeldoorn
De Naald (Heemstede) - een monument in de Noord-Hollandse plaats Heemstede
De Naald (Oosterbeek) - een oorlogsmonument in de Gelderse plaats Oosterbeek
 Naald van Cleopatra - een drietal monumenten in Londen, New York en Parijs
 Naald van Rijswijk - een monument in de Zuid-Hollandse plaats Rijswijk
 Naald van Waterloo een monument in Utrechtse plaats Soestdijk

Overige 
 Marc Naalden (1968) - een Nederlandse pokerspeler
 Klosje, schietspoel en naald - een sprookje van de gebroeders Grimm
 De naald in de hooiberg - een hoorspel van Arnold Yarrow

Zie ook 
 Naald (doorverwijspagina)